La saison 2013-2014 du championnat de Macédoine de football est la  de la première division macédonienne. Lors de celle-ci, le FK Vardar Skopje tente de conserver son titre de champion face aux onze meilleurs clubs macédoniens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les douze clubs participants à la première phase de championnat se confrontent à deux reprises aux onze autres. En fonction du classement établi au terme de cette première phase, chaque équipe affronte une fois de plus les onze autres afin d'attribuer le titre de champion. En fin de saison, pour permettre le passage du championnat de douze à dix clubs, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de deuxième division.

C'est le FK Rabotnički Skopje qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le FK Horizont Turnovo et trois sur le FK Metalurg Skopje. C'est le quatrième titre de champion de Macédoine de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Macédoine de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

2013-2014
Macédoine
Football
Football